Bożena Grażyna Lisowska z domu Kalicka (ur. 14 kwietnia 1963 w Lublinie) – polski samorządowiec, polityk, przedsiębiorca.

 Od 2010 roku radna Województwa Lubelskiego, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego VI kadencji.
 W latach 2014-2016 przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, 2016-2018 wiceprzewodnicząca Rady.
 Inicjatorka powołania i przewodnicząca Komisji Doraźnej ds. Młodzieży w latach 2017- 2018.
 W latach 2017- 2020   członek Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Pożytku.
 Członek ciał dialogu obywatelskiego w Kancelarii Premiera Rady Ministrów I i II kadencji Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz VI i VII kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 Przewodnicząca Zespołu ds. Gospodarki, Rozwoju i Samorządu Terytorialnego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego VI i VII kadencji w KPRM.

Życiorys 
Absolwentka III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej i Akademii Rolniczej w Lublinie.

Od 1 IV 1992 roku prowadzi rodzinną firmę Domo-System B. i Z. Lisowscy Sp. J.

Od 2010 roku radna Województwa Lubelskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Mandat odnowiła w roku 2014 i 2018.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania V kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej VI kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Ambasadorka Aktywności Kobiet Województwa Lubelskiego mianowana przez Marszałka Krzysztofa Hetmana (2013).

Od 2013 roku koordynatorka strony polskiej w Międzynarodowym Projekcie Rewitalizacji Szlaku Wodnego E-40 w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.

Członek Rady Nadzorczej Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan od 2018 roku.

Inicjatorka powstania Uchwały Antysmogowej dla Województwa Lubelskiego, w 2018 roku  przewodnicząca Zespołu ds opracowania Uchwały Antysmogowej.

Od 2019 roku reprezentantka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem.

W 2019 roku kandydowała w wyborach do europarlamentu.

Członek Rad Społecznych Szpitala Jana Bożego, Lubelskiego Pogotowia Ratunkowego i Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej.

Swoimi działaniami przyczyniła się do powstania Regionalnej Karty Dużej Rodziny Województwa Lubelskiego.

Reprezentantka województwa lubelskiego w Związku Województw RP(2018)

Reprezentantka województwo lubelskie w Sejmiku Sejmików w Łodzi.

Nagrody 
 "Lublinianka Roku" nagroda Kuriera Lubelskiego (2017)
 "Akant Przedsiębiorczości" nagroda studentów KUL (2015).
 "Zasłużona dla polityki Młodzieżowej" nagroda Zgromadzenia Plenarnego Ogólnopolskiego Kongresu Młodzieżowych Rad i Sejmików oraz Parlament Dzieci i Młodzieży (2018).
 Mecenas Młodego Pokolenia w konkursie „Ambasador Młodego Pokolenia RP”- Komitet Pożytku Publicznego, Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem (2022)

Przypisy 

Bożena Lisowska
{| class="wikitable"
| colspan="2" |Bożena Lisowska

Urodzeni w 1963
Ludzie urodzeni w Lublinie
Polscy przedsiębiorcy XXI wieku